Wahlkreis 84 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 84
 Landtagswahlkreis 84